Lançon pode referir-se a:

 Lançon (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Lançon (Ardenas)

Desambiguações de topônimos